Джихангир Талхович Абзгильдин (, 1875—1938) — мусульманский религиозный деятель, богослов, просветитель. Ахун с 1912 года.

Биография 
В 1907 году окончил медресе «Хусаиния».

В 1907—1918 гг. руководитель и мударрис медресе «Гусмания». Одновременно имам-хатыб первой соборной мечети Уфы. Открыл образовательные курсы для женщин при медресе.

С 1921 г. член, с 1927 г. председатель Совета улемов при ЦДУМ.

В 1923—1928 гг. и 1932—1936 гг. избирался кадием Центрального духовного управления мусульман Внутренней России и Сибири.

В 1928—1932 гг. был в ссылке в Нарымском крае.

Участвовал на IV Всероссийском съезде мусульман.

Репрессирован как «башкирский националист». 22 октября 1936 года арестован. Расстрелян в 1938 году. Реабилитирован в 1956 году.

Автор книг по мусульманскому богословию, риторике, астрономии, философии и природоведению.

Литература 
 Татарский энциклопедический словарь, Казань, 1999.

Примечания

Ссылки 
 Статья в Башкирской энциклопедии

Имамы Российской империи
Религиозные деятели Башкортостана
Репрессированные в Башкортостане
Выпускники медресе Хусаиния
Расстрелянные в РСФСР
Посмертно реабилитированные в СССР
Казнённые в 1938 году
Шариатские судьи
Религиозные деятели, репрессированные в СССР